Darkness Visible (englisch, zu deutsch „sichtbare Dunkelheit“) ist ein Zitat aus der Beschreibung der Hölle in Paradise Lost (I.61-69.). Ferner ist Darkness Visible der Titel
 eines Romans von William Golding, siehe Das Feuer der Finsternis
 eines autobiographischen Essays von William Styron, siehe Darkness Visible: A Memoir of Madness